La Combe steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Jujurieux im Département Ain, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Serraval im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Clos du Doubs im Kanton Jura, Schweiz

Siehe auch:
 Lacombe
 Combe